Locle steht für folgende Orte:
 Le Locle, Gemeinde und Ort in der Schweiz
 Bezirk Le Locle, Bezirk in der Schweiz

Locle ist der Familienname folgender Personen:
 Camille du Locle (1832–1903), französischer Librettist